

Сергієвська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Сергієвська — присілок, Тарногський район, Вологодська область